Stati Uniti d'America
 Crescent City – capoluogo della Contea di Del Norte, California
 Crescent City – città della Contea di Putnam, Florida
 Crescent City – villaggio della Contea di Iroquois, Illinois